Лёгкая:

 «Лёгкая» — галера Балтийского флота Российской империи 1727 года постройки.
 «Лёгкая» — галера Балтийского флота Российской империи 1739 года постройки, участник русско-шведской войны 1741—1743 годов.
 «Лёгкая» — галера Балтийского флота Российской империи 1769 года постройки.
 «Лёгкая» — шебека Балтийского флота Российской империи 1789 года постройки.

См. также